Baby, een zuigeling
 Baby (Dragon Ball), een personage uit de Japanse mangaserie Dragon Ball
 Baby (gemeente), een gemeente in Frankrijk
 Baby (Justin Bieber), een nummer van Justin Bieber en Ludacris
 Baby (Clean Bandit), een nummer van Clean Bandit

Plaatsen in Polen
 Baby (gemeente Odolanów), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Ostrowski, in de gemeente Odolanów
 Baby (gemeente Ostrów Wielkopolski), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Ostrowski, in de gemeente Ostrów Wielkopolski
 Baby (powiat Kutnowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Kutnowski
 Baby (powiat Piotrkowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Piotrkowski
 Station Baby, een spoorwegstation in deze plaats
 Baby (Mazovië), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Ciechanowski
 Baby (Silezië), een dorp in het Poolse woiwodschap Silezië, in powiat Częstochowski